MSIL est un sigle qui signifie dans le domaine informatique MicroSoft Intermediate Language, l'ancien nom donné au Common Intermediate Language
MSIL est un sigle qui signifie dans le domaine maritime le Module de stabilité initial longitudinal

Homonymie